Laurel Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Laurel Township (Indiana)
 Laurel Township (Ohio)